Барашуа —  прибрежная лагуна, частично или полностью отделенной от океана песчаной или галечной полосой. Также может обозначать не лагуну, а саму её косу. Выражение используется в Атлантической Канаде, Сен-Пьере и Микелоне, а также на островах Реюньон и Маврикий. 

Соленая вода может попадать в барашуа во время прилива. Полоса часто образуется в результате отложений наносов в районе дельты реки или, как в случае в Микелоне, в результате образования томболо.

Термин 
Точное происхождение не ясно. Английский термин происходит от французского, где слово произносится  .
Возможно, изначально происходит от баскского слова barratxoa, что означает маленькое заграждение. «Поп-этимология» от французского выражения barre à choir не подтверждается историческими источниками.

В ньюфаундлендском диалекте английского языка это слово произносится (а иногда и пишется) как barrasway.

Примеры 
 Темная гавань, Гран-Манан, Нью-Брансуик (фото)
 Барашуа-де-Мальбе на оконечности полуострова Гаспе, в который впадают одна из двух рек Мальбэ в Квебеке, а также реки Битти, дю Портидж и Мерфи.
 Гранд-Барашуа, о. Микелон
 Гранд-Барашуа, в графстве Уэстморленд, Нью-Брансуик
 Провинциальный парк Барашуа-Понд на западе Ньюфаундленда
 Big Barasway и Little Barasway, общины на берегу мыса Ньюфаундленда
 Национальный Парк Острова Принца Эдуарда содержит несколько барашуа
 Залив Персиваль у Нортумберлендского пролива также известен как Большой Барашуа.
 Бухты лагуны Диего-Гарсия в Индийском океане
 Провинциальный парк Topsail Beach, Консепшен-Бей-Саут
 Бывшее поселение Фрешуотер, залив Дедманс, Сент-Джонс, Ньюфаундленд.
 Великий Барашуа, недалеко от Пети-де-Гра, Новая Шотландия

Литература 
 Real Guay Choronymie thématique: le Barachois  // Cahiers de géographie du Québec, vol. 14, n. 32, 1970, p. 252-256.
 Erik C. Paul Fisheries Development and the Food Needs of Mauritius.  ISBN 9789061916277. Published June 1, 1987 by CRC Press. 420 Pages.
 
Лагуны
Водные объекты
Формы рельефа